Avant de partir peut faire référence à :
 Avant de partir, chanson de Roch Voisine, sortie en 1990.
 Avant de partir, chanson d'Ève Angeli, sortie en 2000.
 Avant de partir, chanson de Booba, sortie en 2004.